Peter Frenette (ur. 24 lutego 1992 w Port Jefferson w stanie Nowy Jork) – amerykański skoczek narciarski, zawodnik klubu New York Ski Education Foundation, dwukrotny olimpijczyk.

Przebieg kariery 
Znalazł się w kadrze amerykańskiej na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2010 w Vancouver. W konkursie na skoczni HS106 w Whistler zajął 41. miejsce. Tydzień później, na obiekcie o rozmiarze HS140 był 32.

9 stycznia 2011 po raz pierwszy stanął na podium konkursu Pucharu Kontynentalnego. W zawodach w Sapporo zajął 2. miejsce, przegrywając jedynie z Jernejem Damjanem.

16 stycznia 2011 zadebiutował w konkursie Pucharu Świata. Zajął 33. miejsce w Sapporo, zaś dzień później zdobył pierwsze punkty, zajmując 18. lokatę.

Po sezonie 2013/2014 ogłosił zakończenie sportowej kariery.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty na igrzyskach olimpijskich chronologicznie

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty w mistrzostwach świata chronologicznie

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2010  Hinterzarten – 12. miejsce
 2011  Otepää – 27. miejsce
 2012  Erzurum – 20. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Sapporo – 9 stycznia 2011 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Lauscha – 23 stycznia 2010 (2. miejsce)
  Falun – 25 września 2010 (2. miejsce)
  Falun – 26 września 2010 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Sylwetka Petera Frenette na oficjalnej stronie FIS-u 
 Peter Frenette na oficjalnej stronie U.S. Ski Team 
 

Amerykańscy skoczkowie narciarscy
Amerykańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1992